Рокса́нна Макки́ (; ) — британская актриса и модель.

Биография 
Родилась 10 августа 1980 года в Канаде в семье выходцев из Ирландии. В 2005 году получила степень бакалавра в области политологии в университете Лондона.

В 2004 году была утверждена на роль Луизы Саммерс в сериале «Холлиокс», в котором снималась до 2008 года.

С 2011 по 2012 год снималась в сериале «Игра престолов».

В 2013 году Роксанна снялась в рекламе водки «Smirnoff».

В 2014 году сыграла царицу Алкмену в фильме «Геракл: Начало легенды».

С 2014 по 2015 год снималась в сериале «Доминион».

С 2017 по 2018 год играла в сериале «Ответный удар».

Фильмография

Награды и номинации

Актриса 
 2006 — номинация на премию «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female» за роль в сериале «Холлиокс».
 2007 — премия «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female» за роль в сериале «Холлиокс».
 2008 — премия «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female» за роль в сериале «Холлиокс».
 2012 — номинация на «Премия Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «Игра престолов».
 2020 — премия CinEuphoria Awards «Merit — Honorary Award» за роль в сериале «Игра престолов».

Модель 
 2006 — 91 место в списке FHM «100 Sexiest Women in the World».
 2007 — 42 место в списке FHM «100 Sexiest Women in the World».
 2008 — 97 место в списке FHM «100 Sexiest Women in the World».
 2013 — 41 место в списке FHM «100 Sexiest Women in the World».

Примечания

Ссылки